Csehország
 Mnichov, település a Chebi járásában
 Mnichov, település a Domažlicei járásában
 Mnichov, település a Strakonicei járásában
 Németország
 München. Bajorország fővárosának cseh és szlovák neve